Kožul ist der Familienname folgender Personen:

 Anamari Kožul (* 1996), kroatische Hammerwerferin
 Zdenko Kožul (* 1966), kroatischer Schachmeister